Kajava est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1943-2005), critique finlandais de théâtre et de télévision
 (1909-1998), poète et écrivain finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois